Марино може да се отнася за:
 Марино, село в община Белимбегово, Северна Македония;
 Марино, град в Италия;
 Джамбатиста Марино, италиански поет.